The Head on the Door — це шостий студійний альбом британського гурту The Cure, який був виданий у 1985 році на лейблі Fiction Records.

Список композицій 
 In Between Days — 2:57
 Kyoto Song — 4:16
 The Blood — 3:43
 Six Different Ways — 3:18
 Push — 4:31
 The Baby Screams — 3:44
 Close to Me — 3:23
 A Night Like This — 4:16
 Screw — 2:38
 Sinking — 4:57

Примітки 

Альбоми The Cure
Альбоми Fiction Records